Безіменна — річка  в Україні, у Оратівському  районі  Вінницької області. Ліва притока Жидя  (басейн Дніпра ).

Опис 
Довжина річки 7,8 км.

Розташування 
Бере  початок на південному сході від Очитківа. Тече переважно на південнй схід і у Медівці впадає у річку Жидь, праву притоку Роськи.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 56 с. Таблиця 4.) 
      Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Оратівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви